Giru (plaats) - Een nederzetting in Australië
 Giru (Dragon Ball) - een personage uit Dragon Ball